Holthusen bezeichnet

Ortsnamen in Deutschland:
 Holthusen, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Holthusen (Weener), Ortsteil der Stadt Weener im Landkreis Leer in Niedersachsen
 Holthusen I, Ortsteil von Wriedel im Landkreis Uelzen in Niedersachsen
 Holthusen II, Ortsteil von Gerdau im Landkreis Uelzen in Niedersachsen
 veraltete Bezeichnung für den Ortsteil Hoser der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Viersen

Namen von Personen:
 Agnes Holthusen (1896–1990), engagierte Förderin von bildenden Künstlern in Hamburg
 Gottfried Holthusen (1848–1920), deutscher Kaufmann und Hamburger Senator
 Hermann Holthusen (1886–1971), deutscher Röntgenologe
 Hans Egon Holthusen (1913–1997), deutscher Schriftsteller

Bauwerke:
 Holthusen Holsterburg, Ruine in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Holthus
 Holthausen